Џозеф има више значења:
 Џозеф (Јута)
 Џозеф (Орегон)